Лівінгстон:

 Вільям Лівінгстон (1723 — 1790) — американський юрист і політик, діяч Американської революції
 Девід Лівінгстон (1813 — 1873) — шотландський місіонер і дослідник Африки
 Дуг Лівінгстон (1898 — 1981) — шотландський футболіст і тренер
 Едвард Лівінгстон — американський юрист, складач першого США кодексу, держсекретар США (1831–1833 рр.), мер Нью-Йорка (1801–1803 рр.
 Кен Лівінгстон — британський політичний діяч/

Топоніми

Лівінгстон — округ у штаті Іллінойс
 Лівінгстон — округ у штаті Нью-Йорк
 Лівінгстон — округ у штаті Міссурі
 Лівінгстон — місто, штат Алабама
 Лівінгстон — місто, штат Каліфорнія
 Лівінгстон — місто, штат Кентуккі
 Лівінгстон — місто, штат Луїзіана
 Лівінгстон — місто, штат Монтана
 Лівінгстон — місто, штат Нью-Йорк
 Лівінгстон — місто, штат Південна Кароліна
 Лівінгстон — місто, штат Теннессі
 Лівінгстон — місто, штат Техас
 Лівінгстон — селище, штат Іллінойс
 Лівінгстон — селище, штат Нью-Джерсі
 Лівінгстон — селище, штат Вісконсин
 Лівінгстон — гірський хребет у Скелястих горах (Монтана, США)

 Лівінгстон (Марамба) — місто в Замбії.
 Лівінгстонія — місто в Малаві.
 Лівінгстон (Шотландія) — місто в Шотландії.
 Гори Лівінгстона — гірське пасмо на північно-східному березі озера Ньяса (Танзанія).
 Водоспади Лівінгстона — низка водоспадів в нижній течії Конго.
 Лівінгстон — острів архіпелагу Південні Шетландські острови.

 Лівінгстон — місто в штаті Алабама, США
 Лівінгстон — місто в штаті Нью-Джерсі, США

Див. також 
 Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон